Ари-Пекка Селин (; 17 мая 1963, Пори, Финляндия) — финский хоккеист и тренер. В настоящее время возглавляет клуб ТПС.

Карьера

Карьера тренера 
 1995—1999  СаПКо, (Савонлинна) — Главный тренер
 1999—2001  Ильвес, (Тампере) — Ассистент главного тренера
 2001—2003  Ильвес, (Тампере) — Главный тренер
 2003—2005  СаПКо, (Савонлинна) — Главный тренер
 2005—2007  СайПа, (Лаппеэнранта) — Ассистент главного тренера
 2007—2012  СайПа, (Лаппеэнранта) — Главный тренер
 2012—2013  Сборная Финляндии по хоккею с шайбой — Ассистент главного тренера
 2012—2013  ХПК, (Хямеэнлинна) — Главный тренер
 2013—2014  Сборная Казахстана по хоккею с шайбой — главный тренер
 2013-2014  Барыс, (Астана) — главный тренер

Сборная Казахстана и Барыс его уволили в июне 2014 года.

Статистика (главный тренер) 
 (данные до 2013 г. не приведены)Последнее обновление: 16 апреля 2013 года

Статистика

Статистика игрока

Статистика главного тренера

Достижения 
 2013 — Кубок Президента Казахстана

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные тренеры Финляндии
Игроки ХК СаПКо
Тренеры ХК «Ильвес»
Тренеры ХК «ХПК»
Тренеры ХК «Барыс»
Тренеры сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Тренеры ХК ТПС